Bodonyi Béla (1884–1971) színész, színházigazgató
 Bodonyi Béla (1956) labdarúgó